Oryctes bezeichnet
 in der Botanik eine monotypische Gattung der Nachtschattengewächse, siehe Oryctes nevadensis
 in der Zoologie eine Gattung der Blatthornkäfer, siehe Oryctes (Käfer)